Николай Литвиненко:
 Литвиненко, Николай Владимирович (1924—?) — Герой Советского Союза, лишён звания.
 Литвиненко, Николай Евгеньевич (1924—2016) — полный кавалер ордена Славы.
 Литвиненко, Николай Никитович (1913—1943) — Герой Советского Союза.